Мисс Москва́ — ежегодный конкурс красоты для жительниц города Москвы и Московской области в возрасте от 15 до 25 лет. Проводится с 1994 года.

История конкурса 
Предшественником конкурса «Мисс Москва» был один из первых советских конкурсов красоты  — «Московская красавица», проводимый в период 1988—1991 годов. Учредителем и организатором конкурса «Мисс Москва» является основанное в 1993 году одноимённое бюро, а затем Общероссийское общественное движение «Краса России». С момента создания директором конкурса является Андреева Татьяна Львовна. Конкурс зарегистрирован Комитетом по культуре Москвы с 1993 года.

22 января 1994 года в ГЦКЗ «Россия» был проведён первый конкурс «Мисс Москва». Членами жюри выступали: основатель первой в России негосударственной коммерческой радиостанции «Европа Плюс» Жорж Полински, Питер Ставицкий (президент польского конкурса красоты «Мисс Полония»),  (победительница конкурса «Мисс Полония» в 1993 году) и модельер Валентин Юдашкин (впоследствии Юдашкин часто сотрудничал с организаторами конкурса, так в 1995 году он изготовил коллекции для всех выходов участниц: народный стиль, вечерние платья, деловой костюм)). Главным призом конкурса был автомобиль «Москвич-2141».

Вместе с победительницами региональных конкурсов красоты победительница «Мисс Москва» принимает участие в общероссийском конкурсе «Краса России» (в свою очередь, победительница «Красы» представляет Россию на международных конкурсах). Учредителем «Краса России» также является бюро «Мисс Москва», конкурс проводится с 1995 года, с момента, когда бюро получило лицензию от дирекции конкурса «Мисс Мира» на право участия в нём России.

Помимо главного титула «Мисс Москва» жюри конкурса присуждает также:
 I-я Вице-Мисс Москва;
 II-я Вице-Мисс Москва;
 III-я Вице-Мисс Москва;
 Мисс Очарование;
 Мисс Грация;
 Мисс Фото;
 Мисс Улыбка.
Учитывая немалую разницу в возрасте конкурсанток (от 15 до 29 лет), с 2008 года был введён титул Юная Мисс Москва, для участниц ещё не окончивших школу. Зрители конкурса выбирают Мисс Зрительских Симпатий, а сами участницы конкурса определяют номинацию Мисс Дружба. С 2008 года был введён еще один титул — «Юной Мисс Москва». Общее число возможных титулов и номинаций около 20. С 2012 число возможных титулов возросло, помимо соответствующего титула от инфоспонсоров были введены Краса Москвы (соответственно Юная Краса Москвы), Московская красавица и др.

В 2003 и 2005 годах конкурс не проводился. Как поясняли организаторы конкурса, например, в 2005 году конкурс не проводился потому, что победительницу должны были выбирать в декабре, но перенесли на апрель. В 2011 году из-за организационных накладок финальное шоу «Мисс Москва-2011» было перенесено на следующий год и объединено с конкурсом «Мисс Москва-2012».

24 июля 2006 года обладательница титула Мисс Москва, 19-летняя студентка юридической академии Александра Мазур (), победила в конкурсе «Краса России». За 11 лет существования конкурса «Краса России», Александра стала первой победительницей из Москвы. Мазур представляла Россию на мировом форуме красоты «Мисс Мира» в Варшаве, а 15 октября 2007 года принимала участие в Мисс Интернешнл-2007 в Токио (Япония), где вошла в число финалисток. 18 октября 2007 года обладательница титула Мисс Москва, Наталья Андреева, победила в конкурсе «Краса России».

15 июля 2009 года состоялся конкурс «Мисс Москва-2009», победителем которого стала Юлия Образцова. В номинации «Юная Мисс Москва-2009» стала 15-летняя Анфиса Данилина, а одной из вице-мисс стала Илона Селина. 1 июня 2013 года состоялся конкурс «Мисс Москва 2013», победителем которого стала 21-летняя студентка магистратуры МГУ имени М.В. Ломоносова по профилю финансовая экономика Дарья Ульянова, а титул Лучшая модель и приглашение участвовать в конкурсе «Краса России» получила 25-летняя Марина Сашина.

Победительницы конкурса

См. также 
 Конкурс Московская красавица
 Конкурс Краса России
 Конкурс Смотр невест
 Конкурс Мисс Россия

Примечания

Ссылки 
 

Конкурсы красоты
Конкурсы красоты в России